34 sezon Niemieckiej Formuły 3 (ATS Formel 3 Cup) – rozpoczął się w 24 maja i zakończył 12 października po osiemnastu rundach. Tytuł mistrzowski zdobył Frédéric Vervisch.

Zespoły i kierowcy

Kalendarz

Klasyfikacje

ATS Formel 3 Cup

ATS Formel 3 Trophy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Niemieckiej Formuły 3

Sezony Niemieckiej Formuły 3
2008 w sportach motorowych
2008 w Niemczech
2008 w Holandii